Azerbaïdjan  peut désigner:
 l'Azerbaïdjan, un pays du Caucase ; qui a connu plusieurs régimes politiques au cours de son histoire, dont:
la République démocratique d'Azerbaïdjan, un état éphémère qui a existé entre 1918 et 1920 ;
la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, un ancien état composite de l'URSS entre 1920 et 1991 ;
l'Azerbaïdjan iranien, une région de l'Iran ;
le Gouvernement populaire d'Azerbaïdjan, un état éphémère qui a existé en entre 1945 et 1946 en Azerbaïdjan iranien;
Azerbaïdjan, un journal quotidien azerbaïdjanais et un organe officiel de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.